Колонија Лазаро Карденас има више значења:

 Колонија Лазаро Карденас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Лазаро Карденас (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Ел Интернадо (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Ел Сикуичо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Ла Трампа (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Лос Орнос (Тултитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Сан Николас (Сан Николас Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, 1. Сексион дел Родео (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Ел Саладеро (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас, Ел Наранхал (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику